Pomodori verdi fritti (Fried green tomatoes) – piatto tradizionale statunitense
 Pomodori verdi fritti alla fermata del treno (Fried Green Tomatoes) – film del 1991 diretto da Jon Avnet
 Fried Green Tomatoes – album di Ricky Van Shelton del 2000